Дунакеси () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 32 768 человек (2007).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии